Gromada Janów steht für folgende ehemalige Verwaltungseinheiten in der Volksrepublik Polen:

 Gromada Janów (Powiat Bełchatowski)
 Gromada Janów (Powiat Częstochowski)
 Gromada Janów (Powiat Sochaczewski)
 Gromada Janów (Powiat Sokólski)